Plaats in Indonesië
 Kaponan (Pakis), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Kaponan (Mlarak), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java